La taxinomie du genre Pinus se base sur des caractéristiques morphologiques et anatomiques variées telles que le nombre d'aiguilles par fascicule ou encore les caractéristiques des cônes et des graines, ainsi que sur des analyses ADN.
De très nombreuses classifications ont été proposées depuis Linné et elles sont encore en cours de discussion actuellement. Par conséquent la classification présentée ici est indicative et susceptible de changer. Cependant, un certain nombre de regroupements sont généralement reconnus.

Généralités 

Le genre des pins est le plus large des conifères, avec environ 115 espèces. Il se distingue par ses aiguilles qui sont fasciculées, c'est-à-dire en groupe de 2, 3, ou 5 aiguilles entourées à leur base d'une gaine. Les pins sont également caractérisés par un dimorphisme branchial : des branches longues portent des feuilles stériles en forme d'écaille;  des branches très courtes au bout desquelles on trouve les fascicules d'aiguilles.

La forme de leurs cônes femelles (l'équivalent des fruits des angiospermes, que l'on appelle familièrement "pommes de pin") est aussi caractéristique. Ils se développent en trois étés, et on peut distinguer sur le cône mature la partie qui était déjà visible lors du premier été (l'ombilic) et celle qui était déjà visible le second été (l'écusson).

La pertinence d'un genre Pinus séparé des autres genres de Pinacées n'est actuellement plus discutée, tant à cause de leurs caractéristiques morphologiques et anatomiques uniques que sur base d'analyses de séquence ADN.

Méthodes de classification

Critères morphologiques

Nombre d'aiguilles 

Le premier critère de classification a été le nombre d'aiguilles par fascicule. Il est la plupart du temps un des premiers termes de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire 2, 3 ou 5 (rarement 1 ou 8). 
Ce nombre est souvent assez constant au sein d'une espèce, des variations pouvant malgré tout être trouvées chez certaines espèces (dont certains Pins mexicains).
Quoiqu'il ne s'agisse pas d'un critère permettant d'identifier la position taxinomique de l'espèce, elle permet de donner quelques indications. Ainsi, tous les pins de la sous-section Strobus ont cinq aiguilles.

Caractéristique du bois 

Les pins ont été classés selon les caractéristiques anatomiques de leur bois, notamment par Van der Burgh en 1974.

Méthodes cladistiques

Historique 

Les premières classifications utilisaient comme critère le nombre d'aiguilles par fascicule, mais cela s'est avéré insuffisant, particulièrement après la découverte de nombreux pins mexicains dont le nombre d'aiguilles est variable au sein d'une même espèce.

Engelmann, en 1880, fut le premier à proposer une séparation du genre en deux sous-genres, qu'il appela Pinaster et Strobus. Koehne, en 1893, observa les faisceaux vasculaires des aiguilles de pins et conclut qu'on pouvait diviser les pins en deux groupes: ceux qui n'en ont qu'un par aiguille et ceux qui en ont deux. Il nomma les premiers "Haploxylon" et les seconds "Dyploxylon". Cette division fut ensuite abondamment reprise, renommée plus tard respectivement Strobus et Pinus.

Cette division en deux sous-genres est encore utilisée aujourd'hui. Cependant, d'autres classifications virent aussi le jour. En 1969, Little et Critchfield créèrent le sous-genre Ducampopinus qui ne comportait qu'une seule espèce, Pinus krempfii, dont la forme des feuilles, plates, étaient très particulières. Cette classification reste la plus citée aujourd'hui, particulièrement parmi les forestiers.
En, 2003, Frankis proposa une classification en trois sous-genres, où Ducampopinus ne comprenait plus seulement Pinus krempfii mais une quinzaine d'espèces.

Les analyses cladistiques, en particulier celles utilisant l'ADN, ont largement confirmé la pertinence évolutive de la séparation entre Strobus et Pinus. Pinus krempfii semble bien faire partie du sous-genre Strobus comme l'intégralité du sous-genre Ducampopinus, qui semble être paraphylétique en son sein.

Classification 

La classification des pins n'étant pas arrêtée, cette liste, et en particulier la division en sous-section, ne peut être qu'indicative. Elle se base principalement sur l'ouvrage d'Aljos Farjon, "Drawings and description of the genus Pines", sorti en 2005.

Sous-genre Strobus
Section Parrya
Sous-section Nelsoniae
Pinus nelsonii
Sous-section Balfourianae
Pinus aristata
Pinus balfouriana
Pinus longaeva
Sous-section Rzedowskii
Pinus pinceana
Pinus maximartinezii
Pinus rzedowskii
Sous-section Cembroides
Pinus cembroides
Pinus culminicola
Pinus edulis
Pinus johannis
Pinus monophylla
Pinus orizabensis 
Pinus quadrifolia
Pinus remota

Section Strobus
Sous-section Gerardianae
Pinus bungeana
Pinus gerardiana
Pinus squamata
Sous-section Krempfianae
Pinus krempfii
Sous-section Strobus
Pinus albicaulis
Pinus amamiana
Pinus armandii
Pinus ayacahuite
Pinus bhutanica
Pinus cembra
Pinus dalatensis
Pinus fenzeliana
Pinus flexilis
Pinus koraiensis
Pinus lambertiana
Pinus monticola
Pinus morrisonicola
Pinus parviflora
Pinus peuce
Pinus pumila
Pinus sibirica
Pinus strobiformis
Pinus strobus
Pinus wallichiana

Sous-genre Pinus
Section Trifolius
Sous-section Australes
Pinus apulcensis 
Pinus attenuata 
Pinus caribaea 
Pinus cooperi 
Pinus cubensis 
Pinus echinata 
Pinus elliottii
Pinus glabra 
Pinus greggii
Pinus herrerae
Pinus jaliscana
Pinus lawsonii
Pinus leiophylla
Pinus lumholtzii
Pinus luzmariae
Pinus muricata
Pinus occidentalis 
Pinus oocarpa
Pinus palustris 
Pinus patula
Pinus praetermissa
Pinus pringlei
Pinus pungens 
Pinus radiata
Pinus rigida 
Pinus sabiniana 
Pinus taeda 
Pinus tecunumanii
Pinus teocote
Sous-section Ponderosae
Pinus arizonica
Pinus coulteri 
Pinus devoniana 
Pinus douglasiana
Pinus durangensis 
Pinus engelmannii
Pinus jeffreyi 
Pinus hartwegii 
Pinus maximinoi
Pinus montezumae
Pinus ponderosa
Pinus pseudostrobus
Pinus serotina 
Pinus torreyana
Sous-section Contortae
Pinus banksiana 
Pinus clausa 
Pinus contorta 
Pinus virginiana 

Section Pinus
Sous-section Pinaster
Pinus brutia
Pinus canariensis 
Pinus halepensis
Pinus heldreichii
Pinus merkusii 
Pinus latteri
Pinus pinea
Pinus pinaster 
Pinus roxburghii 
Sous-section Pinus
Pinus densata 
Pinus densiflora 
Pinus fragilissima
Pinus henryi
Pinus hwangshanensis 
Pinus kesiya
Pinus luchuensis
Pinus massoniana
Pinus mugo
Pinus nigra
Pinus resinosa
Pinus sylvestris
Pinus tabuliformis
Pinus taiwanensis
Pinus thunbergii
Pinus tropicalis
Pinus uncinata
Pinus yunnanensis

Bibliographie

Références 

Pinus
Pin